SPJ steht als Abkürzung für:

 Society of Professional Journalists, ein Journalistenverband in den Vereinigten Staaten
 Sozialistische Partei Japans, eine ehemalige politische Partei in Japan
 SPJ Indústria e Comércio, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Sunrise Party of Japan, den englischen Namen der Tachiagare Nippon, einer politischen Partei in Japan
 Sozialistische Proletarierjugend, eine ehemalige Jugendorganisation in Deutschland 

Abkürzung